

X 

X
Musiklabel X